Ви́ктор Трофи́мович Ни (10 декабря 1934, Владивосток — 6 декабря 1979, Тюмень) — советский художник, живописец и пейзажист, портретист, педагог.

Биография 

Виктор Трофимович Ни родился 10 декабря 1934 года в городе Владивостоке.

В 1952–1953 году работал в городе Темиртау на металлургическом комбинате и посещал художественную студию. В 1953–1958 году учился в Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого, окончил его с отличием и рекомендацией в ВУЗ. В 1958–1964 году успешно учился в Московском Художественном институте им. Сурикова.

С конца 1964 года жил в городе Оренбурге. В 1969 году вступил в Союз Художников СССР.

В 1974–1979 годах помимо творческой деятельности преподавал в Оренбургском художественном училище.

Умер 6 декабря 1979 года г. Тюмени в возрасте 44 лет.

Творчество 
В картинах «Возвращение с поля», «Уборка капусты», «Вернулся солдат с войны», «Лето», «Комбайнёры» проявилось умение изображать будничные события жизни. Романтически возвышенным, лирическим отношением проникнуты картины: «Проводы. 1941-й г.», «Освобождение» и «1945 г. Возвращение». Не задуманные художником как триптих, они всё равно связаны единством темы. 

В женских портретах «Женщина на фоне ковра», «Девушка у окна», «У окна. В Гурзуфе вечером» образы несколько идеализированы; каждый портрет имеет свою цветовую гамму, плавный ритм чистых линий.

6 декабря 1979 года В. Т. Ни умер в г. Тюмени во время работы Зональной выставки «Художники Урала». В этот же день пришло известие из Москвы, что документы на присвоение В. Ни звания Заслуженного художника готовы…

Произведения В. Ни разошлись по музеям страны и зарубежья: Третьяковская галерея, Русский музей, картинные галереи Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Германии, Франции, Бельгии, Австрии и др. Но самое большое собрание его картин в Оренбургском музее изобразительных искусств. Многие работы разошлись по частным коллекциям.

Выставки 

 1986 год — Выставка «10 художников Оренбуржья», Московский центральный дом художника.
 2000 год — Выставка «125 художников Оренбуржья», город Москва.
 2001–2007 годы — «100 картин Оренбургских художников», город Оренбург.
 2016 год — Лекция «Творчество оренбургского художника Виктора Ни».
 2019 год — Выставка «Виктор Ни».

Примечания

Литература 

 В. Т. Ни: каталог выставки / Оренб. отд. Союза Художников РСФСР; Обл. музей изобразит. искусств. — Оренбург, 1981. — 30 с.
 В. Т. Ни: каталог выставки  / сост. Г. Г. Копылов; авт. вступ. ст. М. П. Лазарев. — М.: Сов. художник, 1983. — 50 с.
 Веркашанцева Н. Сто картин художников Оренбуржья. 100 pictures of Orenburg artists  // Оренбург. орг. Всерос. твор. обществ. орг. «Союз художников России»; Галерея «Оренбургъ». — Оренбург, 2003. — 80 с.
 Акимова, Л. Выставка «Физкультура и спорт» / Л. Акимова // Художник. — 1972. — № 2.
 Выставки советского изобразительного искусства: справочник. Т. 4: 1948–1953 гг.  / сост.: В. Г. Азаркович, В. В. Андреева, М. В. Астафьева и др. — М.: Советский художник, 1975, вып. дан. 1976. — 716 с.
 Лавров, Б. Альбом. Серия: Новые имена. — М.: Советский художник, 1978.
 Овчинникова, Н. Художник на все времена / Н. Овчинникова // Южный Урал. — 2004. — 16 ноября. — С. 8.
 Рысухин, Ю. Ни — бог, Ни — царь и Ни — герой / Ю. Рысухин; подгот. Н. Веркашанцева // Оренбургская неделя. — 2004. — 17 ноября.
 Павлова, Е. Мир Виктора Ни  / Е. Павлова // Вечерний Оренбург. — 2004. — 11 ноября. — С. 7.
 Павлова, Е. «Ни — бог, Ни — царь и Ни — герой»  / Е. Павлова // Вечерний Оренбург. — 2009. — 18 марта. — С. 8.
 Соловьев, В. Д. Русские художники XVIII–XX веков: свод. список художников, встречающихся в справ. лит. / В. Д. Соловьев — М.: Эксперт-клуб, 2005 (АО Моск. учеб. и Картолитография). — 429 с.

Выпускники МГХИ им. Сурикова
Выпускники Пензенского художественного училища
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты СССР